Наконе́чник — многозначный термин, основное значение которого: небольшой, остроконечный или в виде колпачка предмет, прикреплённый к концу другого предмета или надеваемый на него.

 Наконечник — название детали в машиностроении (поддерживающий элемент крепления; сборочная единица различных конструкций, предохраняющая опорные элементы машин, механизмов, мебели от повреждений или от проскальзывания по поверхности пола, стола и т. д., присоединяющаяся к опорному элементу в месте соприкосновения с полом, столом фундаментом).
 Наконечник — высокочастотный щуп измерительного прибора.
 Наконечник — в инженерно-геологических исследованиях: нижняя часть зонда
 Наконечник снаряда
 Наконечник мебельный
 Наконечник стрелы
 Наконечник авторучки

См. также 
 
 
 Наконечник в геральдике

Примечания